In der Meesterklasse 2018/19 wurde die 96. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. Meister wurde der Titelverteidiger LSG IntelliMagic. Da SISSA Groningen sich nach der vorherigen Saison zurückgezogen hatte, waren aus der Klasse 1 mit HWP Sas van Gent, Charlois Europoort und dem Tilburger Verein De Stukkenjagers im Vorjahr ausnahmsweise drei Mannschaften aufgestiegen. Während Sas van Gent und Charlois Europoort den Klassenerhalt erreichten, mussten De Stukkenjagers zusammen mit der SV Zuid-Limburg (die durch den Zusammenschluss der Schaakvereniging Voerendaal mit dem DJC Stein entstanden) direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskader siehe Mannschaftskader der Meesterklasse 2018/19.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 15. September, 6. Oktober, 3. und 24. November, 15. Dezember 2018, 9. Februar, 16. März, 13. April und 11. Mai 2019. Die letzte Runde wurde zentral in Bloemendaal gespielt, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Einzelnachweise 

Meesterklasse
Sportveranstaltung in den Niederlanden
Schachveranstaltung 2018
Schachveranstaltung 2019